Tordillos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tordillos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Tordillos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar